Pyrgi, een van de mastiekdorpen op Chios
 Pyrgi, de Etruskische havenstad in Italië